Левша́ (от левый) может означать:
 Левша — человек, преимущественно пользующийся левой рукой вместо правой.
 «Левша» — повесть (сказ) Николая Лескова («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»).
 «Левша» — балет на музыку Бориса Александрова, по сказу Николая Лескова, либретто Петра Аболимова.
 «Левша» — фильм производства СССР 1986 года, по сказу Николая Лескова.
 «Левша» — советский мультфильм 1964 года по сказу Николая Лескова.
 «» — опера Р. Щедрина (2013) на либретто композитора по мотивам повести Н. Лескова.
 «Левша» — драматический фильм 2015 года американского режиссёра Антуана Фукуа.
 «Левша» — советский, позднее — российский детско-юношеский журнал для любителей мастерить.

См. также 

 Lebwa — киберспортсмен, видеоблогер.